Cockscomb Hill kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Cockscomb Hill (kulle i Antarktis),

Australien 

 Cockscomb Hill (kulle i Australien), South Australia, 
 Mount Wheeler (berg i Australien, Queensland, Rockhampton),

USA 

 Cockscomb Hill (berg), Wyoming, Crook County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar